Алексе́й Никола́евич Калю́жный (; 13 июня 1977, Минск, СССР) — белорусский хоккеист, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь.

Биография 
Воспитанник минской хоккейной школы «Юность».

За сборную Белоруссии выступал с 1996 года. По состоянию на 1 июня 2010 года провёл 119 матчей, набрал 90 очков (31 шайба и 59 передач), получил 90 минут штрафа.

Участник Олимпийских игр в Нагано, Солт-Лейк-Сити и Ванкувере, чемпионатов мира 1997 в группе B, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2008 и 2009 годов.

В сезонах 2005 – 2008, 2011, 2012 годов провёл за «Авангард» 371 матч, забросил 106 шайб, сделал 173 передачи, получил 172 минуты штрафа. В мае 2012 года заключил контракт с клубом КХЛ «Локомотив» (Ярославль).
В июне 2010 года подписал двухлетний контракт с клубом КХЛ «Авангард» (Омск).

6 сентября 2013 года подписал однолетнее соглашение с минским «Динамо» и сразу был назначен капитаном команды. В апреле 2014 года продлил контракт с клубом ещё на два года.

В высшем российском дивизионе провёл 1162 матча, забросил 258 шайб, сделал 418 передач, получил 617 минут штрафа.

Всего за карьеру в различных лигах сыграл 1274 матча, забросил 278 шайб, сделал 426 передач, получил 644 минуты штрафа.

Достижения 
 Обладатель Кубка европейских чемпионов (2005).
 Обладатель Кубка Шпенглера (2008).
 Финалист Евролиги (1999).
 Чемпион России (2000, 2001).
 Серебряный призёр чемпионата России (1999, 2003, 2006, 2012).
 Бронзовый призёр чемпионата России (2002, 2007).
 Чемпион Белоруссии (2004).
 Обладатель приза «Секунда» — за самый быстрый гол КХЛ в сезоне 2008/2009.
 Лучший хоккеист Белоруссии (2010, 2015).
 Участник матча звёзд КХЛ (2012).

Статистика

Клубная карьера 

 a В этом сезоне в «Плей-офф» учитывается статистика игрока в Кубке Надежды.

Международные соревнования

Примечания 

Хоккеисты Белоруссии
Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные центральные нападающие
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки ХК «Нефтехимик»
Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки ХК «Юность-Минск»
Игроки ХК «Авангард» Омск
Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
Игроки ХК «Динамо» Минск
Игроки сборной Белоруссии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Заслуженные мастера спорта Республики Беларусь